Фісу́н — українське прізвище.

Відомі носії 
 Олександр Фісун
 Фісун Олександр Петрович (1937—2003) — український радянський діяч.
 Фісун Олександр Анатолійович — український політолог.
 Фісун Михайло Андрійович (1909—1994) — український диригент, фольклорист, композитор.

Див. також 
 Фисуни
 Фесун